Harlow steht für: 

 Harlow, Stadt in der Grafschaft Essex, East of England, Vereinigtes Königreich
 Harlow (North Dakota), Ort im Benson County, North Dakota, USA 
 Harlow (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Harlow ist der Familienname folgender Personen: 
 Daniel Harlow, US-amerikanischer Physiker
 Edward E. Harlow (* 1952), US-amerikanischer Molekularbiologe 
 Eve Harlow (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Harry Harlow (1905–1981), US-amerikanischer Psychologe und Verhaltensforscher 
 Jack Harlow (* 1998), US-amerikanischer Rapper
 Jean Harlow (eigentlich Harlean Carpenter; 1911–1937), US-amerikanische Schauspielerin 
 Joel Harlow, US-amerikanischer Maskenbildner
 Larry Harlow (1939–2021; eigentlich Lawrence Ira Kahn auch El Judio Maravillos), US-amerikanischer Salsamusiker, Komponist und Produzent 
 Shalom Harlow (* 1973), kanadisches Fotomodell und Filmschauspielerin 
 Winnie Harlow (* 1994), kanadisches Model

Siehe auch: 

 Harlow (Film), Spielfilm des Regisseurs Alex Segal aus dem Jahr 1965 (basiert auf der Biografie Jean Harlows)